Esistono più comuni francesi con questo nome

La Riche – Indre e Loira
Riche – Mosella